9-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд под эгидой ИИХФ, проходил с 11 по 22 апреля 2007 года в городах Тампере и Раума (Финляндия). Победителем чемпионата стала сборная России, в финале обыгравшая сборную США со счётом 6:5. Третье место заняла сборная Швеции, которая выиграла у сборной Канады со счётом 8:3.

Лучшими бомбардирами стали американцы Джеймс ван Римсдайк и Колин Уилсон, набравшие по 12 результативных баллов. При этом ван Римсдайк стал лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. Лучшим вратарём был признан игрок сборной США — Джош Юнис, а лучшим защитником его соотечественник Кевин Шаттенкирк.

Арены 
На предварительном этапе матчи группы A проходили в «Эйянсуо Арена», а матчи группы B за исключением одного в Ледовом дворце Тампере. Матчи плей-офф прошли в Тампере, а утешительного раунда в «Эйянсуо Арена».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Швейцарии и Латвии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 ^
 *
 ×
 ^
 *

 *
 *
 *
Северная Америка
 *
 *

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2006 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2006 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC+2).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+2).

Полуфинал 
Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+2).

Финал 
Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Джеймс ван Римсдайк

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Джош Юнис
 Защитник:  Кевин Шаттенкирк
 Нападающий:  Джеймс ван Римсдайк

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Джош Юнис
 Защитники:  Виктор Хедман —  Кевин Шаттенкирк
 Нападающие:  Алексей Черепанов —  Джеймс ван Римсдайк —  Стивен Стэмкос

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2007 года
Спорт в Финляндии в 2007 году
2007
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Тампере
Раума
Чемпионаты мира в Финляндии